A 25.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 4 de maio a 9 de maio de 1971 com um percurso de 982,3 km dividido num prólogo inicial e 7 etapas, com início em Genebra e final em Lugano.
O vencedor foi o italiano Gianni Motta, cobrindo a prova a uma velocidade média de 40,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1971
1971 na Suíça
1971 no ciclismo